Il doppio del torneo di tennis New Delhi Challenger 2008, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Harsh Mankad e Ashutosh Singh che hanno battuto in finale Brendan Evans e Mustafa Ghouse 7-5, 6-3.

Teste di serie 

 Brendan Evans /  Mustafa Ghouse (finale)
 Adam Feeney /  Purav Raja (semifinali)

 Olivier Charroin /  Thomas Oger (quarti di finale)
 Aleksandr Kudrjavcev /  Illja Marčenko (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

New Delhi Challenger 2008